Campionato mondiale di pallanuoto maschile 1994
 Campionato mondiale di pallanuoto femminile 1994